Schrei е дебютният албум на немската група Токио Хотел. През 2006 г. издават отчасти презаписана и разширена версия, Schrei – so laut du kannst. Този албум е издаден само в Германия, Италия, Франция, Канада и Япония. Първоначалната лимитирана версия съдържа бонус DVD, включващо музикалното видео за „Durch den Monsun“, специален „Making of Durch“ den Monsun клип, интервю и снимкова галерия.

Заради мутацията на гласа на вокалиста Бил Каулиц в пубертета, групата презаписва песните „Schrei“, „Rette Mich“, и „Der Letzte Tag“. Версията „Schrei (so laut du kannst)“, която е продавана само в германия има само презаписаната версия на „Rette mich“, докато версията издадена във Франция има презаписаните версии на „Schrei“, „Rette mich“, „Der Letzte Tag“ и акустична версия на „Schrei“ и „Durch den Monsun“.

„Schrei“ има повече от 1 500 000 продадени копия световно, докато „Schrei (so laut du kannst)“ има продадени 100 000 копия.

Траклист

Бонус DVD към лимитираната версия 
 Tokio Hotel подробности
 Tokio Hotel интервю
 Видеоклип Durch den Monsun
 Направата на Durch den Monsun
 Tokio Hotel галерия

История на издаването

Екип 

 Кредити за изпълнение -
 Бил Каулиц – главни вокали, допълнителни клавири
 Том Каулиц – guitars, piano, backing vocals
 Георг Листинг – бас китара, клавири, синтезатор, бек вокали
 Густав Шефер – барабани, ударни инструменти

 Технически кредити -
 Продукция: Патрик Бензер, Дейв Рот, Дейвид Йост
 Смесване: Патрик Бензер, Дейв Рот
 Мастеринг: Gateway Mastering
 Фотография (Schrei): Саша Пиеро
 Фотография (Schrei – so laut du kannst): Олаф Хайне
 Дизайн на обложката: Дирк Рудолф

Класации

Източници 

Албуми на Токио Хотел